Diego Henrique de Abreu Assis – giocatore di calcio a 5 brasiliano (1989)
Diego Francisco Rocha – calciatore brasiliano (1992)